Константи́н Семёнович Бобро́вский (1877—1944) — русский архитектор.

Биография 
В 1904 году окончил Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. Был учеником в мастерской Л. Н. Бенуа.

С 1918 года работал в Ярославле в Управлении работами. Автор проекта планировки Ашхабада совместно со своим однокурсником Лансере, Николай Евгеньевич.

Проекты

В Санкт-Петербурге - Петрограде 
 Караванная улица, дом № 12 — набережная реки Фонтанки, дом № 15 — здание Петроградского губернского кредитного общества и кинематографа «Сплендид палас», 1914—1916 гг., в соавторстве с Б. Я. Боткиным, скульптор А. Е. Громов. В советское время в этом здании находился кинотеатр «Родина» — первый детский ленинградский кинотеатр — и Дом кино.

Ссылки 
 - К. С. Бобровский, проекты

Примечания 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы Ярославля
Архитекторы СССР
Архитекторы Ашхабада